La liste des joueurs sélectionnés en équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV comprend  au . Comme pour le site officiel de la Fédération néo-zélandaise de rugby à XV, la liste tient compte de la totalité des matchs joués par les All Blacks depuis la tournée de 1884 en Nouvelle-Galles du Sud et pas uniquement des tests matchs. Le dernier joueur sélectionné est Mark Telea retenu pour la première fois en équipe nationale le  contre l'Écosse. Le premier Néo-Zélandais sélectionné était James Allan, sélectionné le  lors du match de préparation à la tournée en Nouvelle-Galles du Sud contre la sélection de Wellington.



1 à 100 

Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

101 à 200 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

201 à 300 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

301 à 400 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

401 à 500 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

501 à 600 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

601 à 700 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

701 à 800 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

801 à 900 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

901 à 1000 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

1001 à 1100 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

1101 à 1200 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

1201 à 1300 



Les joueurs ayant été sélectionnés au moins une fois en test match ont leur nom et leur numéro en gras.

Notes et références

Liens externes 
  Liste complète sur scrum.com 
  Liste des sélectionnés en équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV sur le site des All-Blacks



Joueurs
Nouvelle-Zelande
Rugby à XV